

Geografia
 Bate – demo dell'antica Attica
 Baté – comune dell'Ungheria
 Bate – località del Botswana
 Battaglia della Bainsizza (in sloveno Bate) – insediamento della Slovenia

Persone
 Anthony Bate – attore britannico
 Dorothea Bate – paleontologa britannica
 Jennifer Bate – organista britannica
 Tyler Bate – wrestler britannico
 William B. Bate – politico statunitense

Altro
 BATE – squadra di calcio bielorussa